У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у Російсько-українській війні 24—31 серпня 2014 року. 24 серпня 2014 року стало датою масованого вторгнення регулярних підрозділів Збройних сил РФ у район Іловайська.

Список загиблих 24—31 серпня 2014 року

Невстановлена дата смерті 
 Кравченко Ярослав, 20 років, Луганська область. Військовослужбовець ЗСУ, добровольцем пішов до армії. Круглий сирота. Під час наступу російських військ залишився прикривати відхід своїх товаришів, затримав противника, а сам загинув. Повідомлення в соцмережах.

 Жук Сергій Володимирович, , Нововолинськ, Волинська область. Військовослужбовець 3-го механізованого батальйону 51-ї окремої механізованої бригади (Володимир-Волинський). Востаннє виходив на зв'язок 28 серпня 2014 року. Ймовірно загинув 29 серпня 2014 року при виході на БМП з Іловайського котла.

 Ременюк Сергій Сергійович, , Дніпропетровська область. Старший солдат, 93 ОМБр, група інженерного забезпечення, сапер. Зник 29.08.2014 в районі Іловайська. Залишились батьки, дружина та двоє дітей, 2 і 9 років. Перебував у списку розшуку. 11.10.2018 нагороджений орденом (посмертно). Була інформація, що потрапив у полон, його нібито бачили на відео російського каналу НТВ. Потрібна додаткова інформація.

Див. також 
 Бої за Іловайськ
 Список загиблих в Іловайському котлі
 Бої за Луганський аеропорт

Примітки

Посилання 
 Книга пам'яті загиблих 
 Іловайськ: цифри і факти// «Український тиждень», 7 листопада 2014 

2014 в Україні
2014-08-24-31